Tell It Like It Is – album di Aaron Neville del 1966
 Tell It Like It Is – singolo di Aaron Neville del 1966
 Tell It Like It Is – album di George Benson del 1969
 Tell It Like It Is – album di Billy Joe Royal del 1989
 Tell It Like It Is – album di Don Johnson del 1997